Primorje kan syfta på:
Primorje kraj – ett kraj i östra Sibirien i Ryssland
Primorje (Kaliningrad) – en stad i Kaliningrad i västra Ryssland
Dubrovačko primorje – en kommun i Kroatien
Primorje-Gorski kotars län – ett län i Kroatien
Hrvatsko primorje – en historisk region i Kroatien